Termin FI ima više značenja.

 Finska, oznaka države
 .fi, najviši Internet domen Finske
 Fi (slovo), slovo modernog grčkog alfabeta